Apparition (von lateinisch apparitus „erschienen“, Partizip von apparere „erscheinen“, spätlat. apparitio „Erscheinung“) steht für:

 Apparition (Biologie), die Erscheinungsform von Tumoren
 L´Apparition d´Eglise éternelle, ein Orgelstück (1932) von Olivier Messiaen
 Das Erscheinen eines Sterns
 Eine Fortbewegungsart im Harry-Potter-Universum, siehe Begriffe der Harry-Potter-Romane#Apparieren und Disapparieren

Siehe auch
 Apparition – Dunkle Erscheinung, ein Horrorthriller von 2012

Nicht zu verwechseln
 Aberration, die Abweichung von der Norm